Het Embassy World Snooker Championship 1988 vond plaats van 16 april tot en met 2 mei 1988 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Steve Davis won het toernooi voor de tweede keer op rij en voor de vijfde keer in totaal.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 95.000,-
 Finalist: £ 57.000,-
 Halvefinalist: £ 28.000,-
 Kwartfinalist: £ 14.250,-
 Laatste 16: £ 7.125,-
 Laatste 32: £ 4.007,81
 Hoogste break: £ 9.500,-
 Maximumbreak: £ 90.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 140, 112, 104, 103 - Steve James
 125, 108, 101 - Stephen Hendry
 124 - Tony Knowles
 123, 118, 106, 104 - Steve Davis
 119 - Jimmy White
 114, 101 - Terry Griffiths
 109, 105 - Silvino Francisco
 102 - Neal Foulds

Opvallendheden
Voor verliezend finalist Terry Griffiths was het World Snooker Championship 1988 het tweede waarop hij de finale haalde, negen jaar na zijn wereldtitel op het World Snooker Championship 1979.

1988
Sport in 1988